Frank Hanly (1863-1920), homme politique américain
 Peter Hanly (1964-), acteur irlandais